Andrea Hohl – ex cestista romena naturalizzata tedesca
 Anton Friedrich Hohl – professore universitario tedesco
 Arthur Hohl – attore statunitense
 Daryl Franklin Hohl – cantante e tastierista statunitense
 Ludwig Hohl – scrittore svizzero
 Willy Hohl – calciatore svizzero